Il doppio del torneo di tennis Santiago Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brandon Coupe e Sébastien Leblanc che hanno battuto in finale Nicolás Lapentti e Gabriel Silberstein 3-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Nicolás Pereira (primo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Daniel Orsanic (semifinali)

 Devin Bowen /  Tom Orvald (quarti di finale)
 Simon Touzil /  Martin Zumpft (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 1995